Lost Angel ("angelo perduto" in lingua inglese) può riferirsi a:

L'angelo perduto (Lost Angel) – film del 1943 diretto da Roy Rowland
Lost Angel – album dei 3rd Strike del 2002

Pagine correlate 
Lost Angels